Município de Madison pode referir-se a algum dos seguintes lugares nos Estados Unidos:

 Município de Madison (condado de Grant, Arkansas), um município localizado no condado de Grant.
 Município de Madison (condado de Howard, Arkansas), um município localizado no condado de Howard.
 Município de Madison (condado de St. Francis, Arkansas), um município localizado no condado de St. Francis
 Município de Madison (condado de Guilford, Carolina do Norte), um município localizado no condado de Guilford.
 Município de Madison (condado de Rockingham, Carolina do Norte), um município localizado no condado de Rockingham.
 Município de Madison (Dakota do Norte), um município localizado no condado de Hettinger.
 Município de Madison (condado de Edmunds, Dakota do Sul), um município localizado no condado de Edmunds.
 Município de Madison (condado de Grant, Dakota do Sul), um município localizado no condado de Grant.
 Município de Madison (condado de Richland, Illinois), um município localizado no condado de Richland.
 Município de Madison (condado de Allen, Indiana), um município localizado no condado de Allen.
 Município de Madison (condado de Carroll, Indiana), um município localizado no condado de Carroll.
 Município de Madison (condado de Clinton, Indiana), um município localizado no condado de Clinton.
 Município de Madison (condado de Daviess, Indiana), um município localizado no condado de Daviess.
 Município de Madison (condado de Dubois, Indiana), um município localizado no condado de Dubois.
 Município de Madison (condado de Jay, Indiana), um município localizado no condado de Jay.
 Município de Madison (condado de Jefferson, Indiana), um município localizado no condado de Jefferson.
 Município de Madison (condado de Montgomery, Indiana), um município localizado no condado de Montgomery.
 Município de Madison (condado de Morgan, Indiana), um município localizado no condado de Morgan.
 Município de Madison (condado de Pike, Indiana), um município localizado no condado de Pike.
 Município de Madison (condado de Putnam, Indiana), um município localizado no condado de Putnam.
 Município de Madison (condado de St. Joseph, Indiana), um município localizado no condado de St. Joseph
 Município de Madison (condado de Tipton, Indiana), um município localizado no condado de Tipton.
 Município de Madison (condado de Washington, Indiana), um município localizado no condado de Washington.
 Município de Madison (condado de Buchanan, Iowa), um município localizado no condado de Buchanan.
 Município de Madison (condado de Butler, Iowa), um município localizado no condado de Butler.
 Município de Madison (condado de Clarke, Iowa), um município localizado no condado de Clarke.
 Município de Madison (condado de Fremont, Iowa), um município localizado no condado de Fremont.
 Município de Madison (condado de Hancock, Iowa), um município localizado no condado de Hancock.
 Município de Madison (condado de Johnson, Iowa), um município localizado no condado de Johnson.
 Município de Madison (condado de Jones, Iowa), um município localizado no condado de Jones.
 Município de Madison (condado de Lee, Iowa), um município localizado no condado de Lee.
 Município de Madison (condado de Madison, Iowa), um município localizado no condado de Madison.
 Município de Madison (condado de Mahaska, Iowa), um município localizado no condado de Mahaska.
 Município de Madison (condado de Polk, Iowa), um município localizado no condado de Polk.
 Município de Madison (condado de Poweshiek, Iowa), um município localizado no condado de Poweshiek.
 Município de Madison (condado de Winneshiek, Iowa), um município localizado no condado de Winneshiek.
 Município de Madison (condado de Greenwood, Kansas), um município localizado no condado de Greenwood.
 Município de Madison (condado de Lincoln, Kansas), um município localizado no condado de Lincoln.
 Município de Madison (condado de Riley, Kansas), um município localizado no condado de Riley.
 Município de Madison (condado de Lenawee, Míchigan), um município localizado no condado de Lenawee.
 Município de Madison (condado de Lac qui Parle, Minnesota), um município localizado no condado de Lac qui Parle.
 Município de Madison (condado de Cedar, Missouri), um município localizado no condado de Cedar.
 Município de Madison (condado de Clark, Missouri), um município localizado no condado de Clark.
 Município de Madison (condado de Grundy, Missouri), um município localizado no condado de Grundy.
 Município de Madison (condado de Harrison, Missouri), um município localizado no condado de Harrison.
 Município de Madison (condado de Jasper, Missouri), um município localizado no condado de Jasper.
 Município de Madison (condado de Johnson, Missouri), um município localizado no condado de Johnson.
 Município de Madison (condado de Mercer, Missouri), um município localizado no condado de Mercer.
 Município de Madison (condado de Fillmore, Nebraska), um município localizado no condado de Fillmore.
 Município de Madison (condado de Butler, Ohio), um município localizado no condado de Butler.
 Município de Madison (condado de Clark, Ohio), um município localizado no condado de Clark.
 Município de Madison (condado de Columbiana, Ohio), um município localizado no condado de Columbiana.
 Município de Madison (condado de Fairfield, Ohio), um município localizado no condado de Fairfield.
 Município de Madison (condado de Fayette, Ohio), um município localizado no condado de Fayette.
 Município de Madison (condado de Franklin, Ohio), um município localizado no condado de Franklin.
 Município de Madison (condado de Guernsey, Ohio), um município localizado no condado de Guernsey.
 Município de Madison (condado de Hancock, Ohio), um município localizado no condado de Hancock.
 Município de Madison (condado de Highland, Ohio), um município localizado no condado de Highland.
 Município de Madison (condado de Jackson, Ohio), um município localizado no condado de Jackson.
 Município de Madison (condado de Lake, Ohio), um município localizado no condado de Lake.
 Município de Madison (condado de Licking, Ohio), um município localizado no condado de Licking.
 Município de Madison (condado de Muskingum, Ohio), um município localizado no condado de Muskingum.
 Município de Madison (condado de Perry, Ohio), um município localizado no condado de Perry.
 Município de Madison (condado de Pickaway, Ohio), um município localizado no condado de Pickaway.
 Município de Madison (condado de Richland, Ohio), um município localizado no condado de Richland.
 Município de Madison (condado de Sandusky, Ohio), um município localizado no condado de Sandusky.
 Município de Madison (condado de Scioto, Ohio), um município localizado no condado de Scioto.
 Município de Madison (condado de Vinton, Ohio), um município localizado no condado de Vinton.
 Município de Madison (condado de Williams, Ohio), um município localizado no condado de Williams.
 Município de Madison (condado de Armstrong, Pensilvânia), um município localizado no condado de Armstrong.
 Município de Madison (condado de Clarion, Pensilvânia), um município localizado no condado de Clarion.
 Município de Madison (condado de Columbia, Pensilvânia), um município localizado no condado de Columbia.
 Município de Madison (condado de Lackawanna, Pensilvânia), um município localizado no condado de Lackawanna.

Desambiguação